Die 205. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  205. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  205. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  205ª Divisione costiera (Königreich Italien)
  205. Division (Japanisches Kaiserreich)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern